Арнульф I (; д/н — 22 жовтня 1011) — третій маркграф Валансьєну у 973—1011 роках, граф Камбре у 967–1007 роках (як Арнульф II).

Син Арнульфа I, графа Камбре, та Берти, родички Оттона, графа Лоону. 967 року після смерті батька успадкував його графство.

973 року після загибелі Гарньє, маркграфа Валансьєну, його володіння було передано Арнульфу. Останній був небожем Юдит, дружини маркграфа Аморі. Разом з Готфрідом I, графом Вердену, він провів наступні роки у боротьбі з братами Реньє IV. графом Монсу, і Ламбертом I, графом Лувену, що спиралис яна допомогу західнофранкського короля Лотара. 19 квітня 976 року вони розбили братів в битві біля Монса. У 979 році Арнульф спільно з Готфрідом I успішно відбив напад короля Лотаря, а потім і атаку графа Одо Вермандуа на Камбре. 980 року до Арнульфа приєднався Ротгард, єпископ Камбре. 985 року після потрапляння у полон до короля Лотара графа Вердену став Арнульф став керуючим його частини графства Монс (до 987 року).

Після смерті графа Вердену в 998 році Арнульф змушений був погодитися на передачу Монса Реньє IV. Йому також довелося захищатися від атак Балдуїна IV, графа Фландрії, який захопив Валансьєн у 1006 році в союзі з Реньє IV, але був відкинутий до Фландрії після контратаки імператора Генріха II. 22 жовтня 1007 року останній передав графство Камбре Ерлвіну, єпископу Камбре. З цього часу гарфство і єпископство Камбре поєдналися в одне ціле.

Помер Арнульф у жовтні 1011 року. На початку 1012 року імператор віддав маркграфство Валансьєн графу Фландрії.

Примітки

Джерела 
 Léon Vanderkindere, La Formation territoriale des principautés belges au Moyen Âge, vol. II, Bruxelles, H. Lamertin, 1902 (réimpr. 1981), p. 54-56, 74-87
маркграфи Валансьєну
графи Камбре